Кинда:

 Кинда — река в России, протекает в Новосибирской и Томской области.
 Кинда — раннесредневековое царство в центральной Аравии.
 Кинда — третья серия девятнадцатого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».

 Кинда, Гади (род. 1994) — израильский футболист.